Buttermere kan syfta på:

 Buttermere, Cumbria – en ort i Cumbria, England
 Buttermere (sjö) – en sjö i Cumbria, England
 Buttermere, Wiltshire – en ort och civil parish i Wiltshire, England